Die Spielzeit 2010/11 war die vierte reguläre Spielzeit nach der Umbenennung der ehemaligen Nationalliga A in National League A.

Da der NLB-Meister HC Lausanne 2010 in der Liga-Qualifikation am EHC Biel scheiterte, startete die Liga 2010/11 mit den gleichen Mannschaften wie in der Vorsaison. Der HC Davos setzte sich in den Playoff-Finals in sechs Begegnungen gegen die Kloten Flyers durch und gewann zum 30. Mal die Schweizer Meisterschaft.

Modus 
Gespielt werden von den 12 Teams 2 Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu gibt es pro Team je 6 Zusatzbegegnungen gegen 3 Gegner, die auf Grund der Qualifikationstabelle des Vorjahres ermittelt werden. Insgesamt bestreitet also jede Mannschaft 50 Qualifikationsspiele. Danach ermitteln die besten acht Mannschaften den Schweizer Meister im Playoff-Stil. Die Viertelfinals, Halbfinals und der Final werden nach dem Modus Best of seven gespielt.

Die anderen vier Mannschaften ermitteln in den Playouts diejenige Mannschaft, die gegen den Meister der National League B um den Klassenerhalt spielen muss.

Teilnehmer 

In der Zusammensetzung der National League A gibt es für die Saison 2010/11 keine Veränderung im Vergleich zur vergangenen Spielzeit.

Hauptrunde

Tabelle

Beste Scorer

Playoffs 
In den Playoffs treffen die besten acht Mannschaften der Qualifikation aufeinander.

Turnierbaum

Final 
HC Davos 4 - Kloten Flyers 2

Meistermannschaft des HC Davos

Playouts 
Sowohl die Playouts, als auch die Relegation werden durchgängig im Modus Best of Seven ausgespielt.

Turnierbaum

Liga-Qualifikation 
Die Liga-Qualifikation wurde im Modus Best of Seven ausgespielt. Der Verlierer der NLA-Playouts HC Ambrì-Piotta traf auf den NLB-Meister EHC Visp. Der Sieger der Serie qualifizierte sich für die NLA-Saison 2011/12.

Turnierbaum 

2010
Eishockeysaison 2010/11